Chavagnac est un toponyme et patronyme français.
Il est notamment porté par :

Toponymes 
Pour M.-Th. Morlet ce toponyme repose sur un nom de domaine gallo-romain formé du nom d’homme Cavannius (cavannus signifiant « choucas, hibou ») et du suffixe -acum.
Pour E. Nègre ce toponyme vient du nom de personne gaulois Cavanus avec le suffixe -iacos (le -i- appartenant au suffixe).

Communes françaises 
 Chavagnac, commune française du Cantal.
 Chavagnac, commune française de la Dordogne.
 Chavagnac, village de la commune de Meuzac dans le département de la Haute-Vienne

Monuments 
Dans le département de l'Allier :
 l'hôtel de Chavagnac, à Moulins.
Dans le département de l'Ardèche :
 le château de Chavagnac, ou château Chavagnac, à Lemps.
Dans le département du Cantal : 
 le château de Chavagnac à Chavagnac ;
 la tour de Chavagnac à Sauvat ;
 la motte castrale de Chavagnac à Auriac-l'Église, berceau de la famille de Chavagnac.
Dans le département de la Dordogne :
 la tour de Chavagnac, seul vestige d'un château implanté à Chavagnac.
Dans le département de la Manche :
 le fort Chavagnac, dans la rade de Cherbourg.

Anthroponymes

Noms de famille 

Précédé de la particule « de », il s’agit d’un nom de terre possédée par une famille au moins notable. Sans la particule, c’est un nom de lieu d’origine.
 
 Famille de Chavagnac, famille noble auvergnate dont : 
 Gaspard de Chavagnac (vers 1625-1695), général, diplomate et mémorialiste ;
 Henri-Louis de Chavagnac (1664-1743), capitaine des vaisseaux du roi, chef d'escadre des armées navales en 1728, marquis de Chavagnac.
 Gilbert Pierre Alexandre de Chavagnac (1745 - 1809), officier de marine ; a laissé son nom à l'un des forts constitutifs de la rade de Cherbourg.
 Famille Gentil de Chavagnac dont Michel-Joseph Gentil de Chavagnac (1770-1846), auteur et chansonnier français.
 Famille de Verthamon de Chavagnac  dont : 
 Guillaume-Samuel de Verthamon de Chavagnac (1693-1758), évêque de Luçon ;
 Michel de Verthamon de Chavagnac (1687-1762), évêque de Montauban.
 Marie-Louise Chavagnac (1886-1945), mère du président Georges Pompidou.
 Claire de Chavagnac-Brugnon (nom de naissance Claire de Chavagnac, 1950-), artiste plasticienne française.

Pseudonyme 
 Chavagnac, pseudonyme de Jean-Louis Chancel (1899-1977) dans la Résistance.

Noms dans la fiction 
 Le chevalier de Chavagnac est un personnage du roman Le barbier de Paris de Paul de Kock (1827) et de son adaptation au théâtre par Émile Van der Burch.
 Angélique de Chavagnac est un personnage de la BD Capitaine Flamberge d'Étienne Le Rallic (1979).
Aventures et exploits du comte de Chavagnac par Georges Omry.

Références 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France